Лисино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лисино — деревня в Борисовском районе Минской области.

Россия 
 Лисино — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Лисино — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Лисино — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Лисино — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Лисино — деревня в Семёновском районе Нижегородской области.
 Лисино — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Лисино — деревня в Муромцевском районе Омской области.
 Лисино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Лисино — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Лисино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Лисино-Корпус
 Большое Лисино